Марк Улпий Траян (; * 30; † 100), през 113 г. обожествен като divus Traianus pater, е римски сенатор и генерал, баща на император Траян и роднина (чичо) на неговия наследник Адриан.

Биография 

Траян произлиза от род Улпии от Италика (близо до днешна Севиля, Испания) в римската провинция Бетика (Hispania Baetica). Принадлежи от групата колонисти, която през 205 пр.н.е. е заселена на южната част на Иберийския полуостров от Сципион Африкански. Фамилията му е живяла преди това в Тудер в Умбрия. Брат е на Улпия, която е майка на Публий Елий Адриан Афер и става баба на император Адриан.

Той се жени за Марция, която произхожда от патрицианския род Марции с прародител Анк Марций. Марция е дъщеря на Квинт Марций Бареа Сура. Баща ѝ е приятел с бъдещия император Веспасиан. Тя е сестра на Марция Фурнила, която е втора съпруга на бъдещия император Тит (първият син на Веспасиан) и леля на дъщеря им Юлия Флавия. Траян има със съпругата си Марция две деца, по-късния император Марк Улпий Траян (53 – 117), който става римски император с името Траян (98 – 117) и дъщеря Улпия Марциана (48 – 112/114), която през 105 г. е издигната от брат ѝ за Августа. Дядо е на Салонина Матидия.

Преди 67 г. той командва легион при римския генерал Гней Домиций Корбулон. По време на Юдейската война той командва през 67/68 г. X Бурен легион (Legio X Fretensis) при Веспасиан (когато е управител на Юдея). Веспасиан го издига в патрицианското съсловие. През 70 г. Траян става суфектконсул и от 73 г. за пет години управлява провинция Сирия. По-късно е управител на родната си провинция Бетика (Baetica) и проконсул на провинция Азия.

Траян умира през 100 г. и е издигнат от сина му през 113 г. като Бог, divus Traianus pater.

Литература 
 Ludwig Budde, Die Bildnisse des Marcus Ulpius Traianus Pater, Pantheon, Band 2, 1966
 B. H. Isaac, A Milestone of A.D. 69 from Judaea. The Elder Trajan and Vespasian, The Journal of Roman Studies, Band 66, 1976, 15 – 19
 Paul A. Roche, The Public Image of Trajan’s Family, Classical Philology, Band 97, 1, 2002, S. 41 – 60
 Bennett, Julian. Trajan, Optimus Princeps, Routledge, 1997. ISBN 0-415-16524-5

Нерво-Траянова династия
Улпии
Римски военачалници
Имперски римски консули
Римски управители (Сирия)
Римски управители (Испания)
Римски управители (Азия)